Řád rudého praporu je označení pro několik státních řádů:

 Řád rudého praporu – státní vyznamenání Afghánské demokratické republiky
 Řád rudého praporu – státní vyznamenání Bulharské lidové republiky
 Řád rudého praporu – státní vyznamenání Maďarské lidové republiky
 Řád rudého praporu – státní vyznamenání Mongolské lidové republiky
 Řád rudého praporu – sovětské státní vyznamenání